Котиџ Гроув има више значења:
 Котиџ Гроув (Висконсин)
 Котиџ Гроув (Минесота)
 Котиџ Гроув (Орегон)
 Котиџ Гроув (Тенеси)